Grundstrich steht für:
 das Schriftzeichen „_“, siehe Unterstrich
 in der Typografie eine spezielle Strichstärke